Kuglački klub "Klek" (KK Klek Ogulin; KK Klek; Klek Ogulin, Klek) je muški kuglački klub iz Ogulina, Karlovačka županija., Republika Hrvatska  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 1. B hrvatskoj ligi - Jug, ligi drugog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
Kuglanje je u Ogulino počelu u razdoblju između dva svjetska rata, te je pri lokalnim goszionicama i krčmama postojalo nekoliko kuglana, ali nije bilo organiziranih klubova i natjecanja, kuglalo se rekreativno. Po završetku Drugog svjetskog rata, kuglanje se bolje organizira. Osnovano je športsko društvo "Proleter" s kuglačkom sekcijom koja se brzo osamostaljuje u novi klub - "Željezničar".  Uskoro se osnivaju i drugi klubovi, te djeluje nekoliko kuglana, od kojih je najpopulranija bila ona u sklopu "Pilane Ogulin".  
17. veljače 1953. godine je održana osnivačka skupština Kuglačkog kluba "Klek", koji je ubrzo započeo s natjecanima u okviru Podsaveza Karlovac. U početku se igralo po tzv. "narodnom načinu" i "borbenoj partiji", a kasnije i "međunarodnim (klasičnim) načinom".  
U okviru Podsaveza, odnosno Centra Karlovac, "Klek" se natjecao od 1953. do 1955 godine. Zbog većeg broja klubova, 1956. godine je osnovana "Zona Ogulin", koja je 1961. godine postala Centar Ogulin". Klub je imao vlastitu kuglanu, koja je renovirana 1970. godine, a 1973. godine dobiva automate za postavljanje čunjeva, te tada djeluje kao dvostazna kuglana, a renovacijom 1979. godine postaje četverostazna kuglana.  
Od sezone 1977./78. "Klek" postaje članom i "Primorsko-goranske zone".  U sezonama 1981./82., 1985./86., 1987./88. do 1990./91. "Klek" je član "Hrvatske lige - Zapad".  
Po osamostaljenju Hrvatske, klub je uglavnom bio prvoligaš i drugoligaš.  
Od 1979. do 1992. godine je pri klubu djelovala ženska ekipa, koja je igrala i u prvenstvima Hrvatske.

Uspjesi

Ekipno

do 1991.  
 Prvenstvo Primorsko-goranske zone 
 prvak: 1979./80., 1980./81., 1984./85.  
 doprvak: 1983./84., 1986./87.

 prvenstvo Centra Karlovac 
 doprvak - borbena partija: 1955. (C skupina)

 Prvenstvo Zone Ogulin 
 doprvak - borbena partija: 1957., 1959., 1960.

 Prvenstvo Kuglačkog Centra Ogulin 
 prvak - međunarodni način: 1964., 1967., 1968., 1969.,  1973., 1974., 1775.  
 prvak - narodni način: 1973./74., 1980., 1982., 1984., 1985., 1986., 1987.        
 prvak - borbena partija: 1962./63.
 prvak - kombinirano narodni i međunarodni način: 1975./76., 1978./79.  
 doprvak - međunarodni način: 1971. 
 doprvak - narodni način: 1974./75., 1980./81.    
 doprvak - borbena partija: 1965./66., 1966./67., 1967./68., 1971./72.    
 doprvak - kombinirano narodni i međunarodni način: 1976./77., 1977./78.

nakon 1991. 
 2. hrvatska liga 
 prvak - Jug: 1992./93. 
 prvak - Zapad: 2001./02., 2005./06., 2007./08., 2010./11.    
 doprvak - Zapad: 2011./12.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Ogulin
 Kuglački klub Klek Ogulin (žene)

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Klek 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Klek 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB KLEK 
 radio-mreznica.hr, kuglacki-klub-klek-ogulin

Izvori  
 
 Darko Pribanić: "Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003. : naših pola stoljeća", Ogulin, 2003.,  
 http://www.kk-policajac.hr/download/monografija.pdf  
 ogulin.hr, Kuglački klub Klek, pristupljeno 27. listopada 2019. 
 kkplitvice.hr, KK Klek , pristupljeno 27. listopada 2019. 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije - klubovi, pristupljeno 27. listopada 2019. 
 isssu.com, Darko Pribanić: Sportski godišnjak Karlovačke županije 2015., Karlovac, 2016., ISSSN 1848-4018, str. 154, preuzeto 27. listopada 2019. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB KLEK 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "KLEK" 
 fininfo.hr, KK "KLEK" 
 

Klek
Šport u Ogulinu